Remote Office Branch Office
 Roberto Valverde, detto ROBO, batterista dei Black Flag e dei Misfits